Оффенбах:
 Оффенбах, Жак (1819—1880) — немецко-французский композитор
 Оффенбах, Исаак Иегуда (1779—1850) — синагогальный кантор, музыкант и педагог, отец Жака Оффенбаха
 Оффенбах — город в Германии (земля Гессен)
 Оффенбах — район в Германии

См. также 
 Оффенбах-на-Квайхе
 Оффенбах-Хундхайм
 Шрифт Оффенбаха